Il doppio del torneo di tennis San Diego Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Lindsay Davenport e Corina Morariu che hanno battuto in finale Serena Williams e Venus Williams 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Nathalie Tauziat /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (semifinali)

 Lindsay Davenport /  Corina Morariu (campionesse)
 Serena Williams /  Venus Williams (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1999